Мусина Кокалари (; 10 февраля 1917, Адана, Османская империя — 13 августа 1983, Решен, НСРА) — албанская писательница и политическая деятельница, первая в Албании женщина-прозаик. Основательница Социал-демократической партии в 1944. Репрессирована при режиме Энвера Ходжи, треть века провела в заключении и интернировании. После падения коммунистического режима признана Мученицей демократии.

Происхождение и образование 
Родилась в семье албанских мусульман, временно переселившихся в Турцию. Семейство Кокалари происходило из Гирокастры, его представители были известны патриотическими взглядами, культурной и политической активностью. Кокалари состояли в родстве с кланом Ходжа. Среди родственников Мусины Кокалари был Энвер Ходжа, будущий коммунистический диктатор Албании. В годы её юности они много общались. В Гирокастре Мусина и Энвер жили в соседних домах.

В 1920 Коколари поселились в Тиране. Вейсим Коколари, брат Мусины, управлял книжным магазином. Со школьных лет Мусина Кокалари увлекалась литературой. Окончила привилегированный Педагогический институт королевы-матери. В январе 1938 она приехала в Италию и поселилась в Риме.

В 1941 окончила факультет литературы и философии. Защитила дипломную работу по творчеству албанского поэта и прозаика Наима Фрашери. Интеллектуальная атмосфера римского университета побудила Мусину к выбору литературного пути. В частных беседах она говорила о желании стать писательницей — без какого-либо участия в политике.

Однако патриотическая семейная традиция возымела действие. В 1942, во время Второй мировой войны, Мусина Кокалари вернулась в Албанию, оккупированную итальянскими войсками.

Литературные произведения 
Первая литературная работа Мусины Кокалари — Как говорила мне старая мать (Siç me thotë nënua plakë) — была опубликована в Тиране в 1941. Это было авторское видение сказок из фольклора албанцев-тосков на их диалекте с описанием нравов жителей Гирокастры на фоне резких общественных перемен. Сама Кокалари называла своё первое произведение «зеркалом уходящего мира». Этот сборник считается первым произведением литературы, написанным и изданным женщиной в Албании.

В 1944 Мусина Кокалари издала сборник рассказов и зарисовок Как раскачивалась жизнь (Sa u-tunt jeta). В том же году вышел третий сборник её произведений Вокруг очага (Rreth vatrës).

Впоследствии Кокалари писала дневники и воспоминания (Как была создана Социал-демократическая партия), где подробно освещала свою жизнь, литературную и политическую деятельность. Эти работы были опубликованы уже после её смерти. Дневник La mia vita universitaria (Моя университетская жизнь) был написан в 1940—1942 на итальянском языке.

Социал-демократическая политика 

Объективная ситуация в стране побудила Мусину Кокалари включиться в политику. Она придерживалась демократического мировоззрения с левоцентристским социал-демократическим уклоном. Была решительным сторонником независимости Албании, противником итальянской и немецкой оккупации.

В 1943 Мусина Кокалари вступила в Национально-освободительный фронт Албании (НОФА), который вёл борьбу против оккупантов. Однако НОФА действовал под эгидой Коммунистической партии (КПА) во главе с Энвером Ходжей. Кокалари же отвергала любую диктатуру, стояла не только на антифашистских, но и на антикоммунистических позициях. Кроме того, у неё возник резкий конфликт с Неджмие Ходжей, женой Энвера Ходжи.

Ближе Мусине Кокалари была программа республиканско-националистического движения Балли Комбетар. Однако в рядах баллистов состояли и с ними сотрудничали слишком разные люди, в том числе вызывавшие отторжение Кокалари (из-за правого радикализма, связей с оккупантами и криминальными структурами). Политические позиции Балли Комбетар, на её взгляд, формулировались недостаточно чётко.

Мусина Кокалари попыталась стать посредником в коалиции НОФА с Балли Комбетар. По её замыслу, это сдвинуло бы оба движения на последовательно демократическую платформу и усилило бы в противостоянии оккупантам. Для укрепления своей позиции Кокалари решила вступать не индивидуально, а в качестве лидера политической группы. Многие представители Балли Комбетар были этим недовольны и упрекали Кокалари в неосознанном расколе националистического движения, чем непременно воспользуются коммунисты во главе с её родственником. Однако она настояла на своём.

В феврале 1944 Мусина Кокалари учредила Социал-демократическую партию (Partinë Social-Demokrate, PSD) — первую в истории Албании. В этой инициативе молодую писательницу поддержали юрист, драматург и публицист Митхат Аранити, адвокат Скендер Мучо, профессор-литературовед Исуф Лузай, учёный-лингвист Сельман Риза.

В Албании практически не было организованного рабочего движения и отсутствовала социал-демократическая традиция. Однако идеи демократического социализма и Третьего пути разделялись некоторыми представителями албанской интеллигенции. Организаторы PSD объявили политическую свободу и социальную справедливость неразрывными понятиями. В этом состояла идеологическая особенность партии, созданной Кокалари. Подчёркивалась самоценность свободомыслия. Общественный строй предлагалось основать на принципах безусловного равноправия всех албанцев и всеобщего участия в гражданской жизни; в государственную систему заложить принцип сменяемости власти через демократические выборы.

Мусина Кокалари публично выступала от имени PSD, редактировала партийную газету Zëri i lirisë (Голос свободы). Важным политическим принципом Кокалари являлась легальность и открытость, мирный характер деятельности. Она не принимала подполья и насильственных форм борьбы. Поэтому она негативно относилась к таким радикальным антикоммунистам, как Гьон Маркагьони или Бекир Вальтери. Она ассоциировала их с криминалом, насилием и хаосом, ставила в один ряд с ходжаистами.

Оппозиционное выступление 
Социал-демократическая партия вызывала жёсткую враждебность как немецких оккупантов, так и коммунистов. В 1944 Скендер Мучо был расстрелян нацистами, Митхат Аранити арестован коммунистами и заключён в тюрьму, убиты боевиками коммунистической НОАА Мунтаз и Вейсим — братья и единомышленники Мусины Коколари. Приход к власти КПА во главе с Энвером Ходжей в конце ноября 1944 года она назвала «концом Возрождения».

Мусина Кокалари вынужденно дистанцировалась от политики, занималась своим книжным магазином в Тиране. Ей было предложено вступить в Албанскую
лигу писателей и художников, созданную 7 октября 1945 под председательством коммунистического интеллектуала Сейфулы Малешовы — известного писателя и министра культуры в первом правительстве Ходжи. Однако она не принимала нового режима, не могла простить убийства своих братьев.

В первые месяцы правления КПА в Албании пыталась заявить о себе легальная оппозиция. Наряду с PSD, были созданы организации Демократический союз и Албанский союз. Предприниматель-отельер Сами Керибаши и юрист Шабан Бала создали общедемократическую Группу сопротивления, юрист Кенан Дибра — Монархическую группу. Они предлагали Мусине Кокалари присоединиться для совместной политической активности. Поначалу она отказывалась, не видя перспектив легальной политики при установившейся диктатуре (кроме того, убеждённую республиканку Кокалари смущал альянс с монархистами, даже конституционными). Однако Кокалари присоединилась к Демократическому союзу.

В ноябре 1945 Мусина Кокалари приняла предложение Шабана Балы и подписала совместное обращение оппозиционеров. Они потребовали перенести выборы в Конституционное собрание, обеспечить свободу предвыборной агитации и международное наблюдение за голосованием. Этот документ был направлен в дипломатические миссии США и Великобритании, недавних союзников по Антигитлеровский коалиции. Именно Мусина Кокалари воспринималось как лицо албанской легальной оппозиции.

Следствие, суд, приговор 

Через полтора месяца органы госбезопасности режима начали аресты легальных оппозиционеров. 17 января 1946 была арестована Мусина Кокалари. Следствие по её делу вели высшие чины госбезопасности Кадри Хазбиу и Нести Керенджи. На допросе у Керенджи она не уклонялась от ответов, но на требование назвать «сообщников по изданию газеты» посоветовала «не задавать глупых вопросов». Кокалари напомнила о прежних коммунистических обещаниях соблюдать свободу прессы, чётко опровергла упрёки в сотрудничестве «с монархистами и фашистами». Следователю не удавалось обосновать свои обвинения по существу.

Мусина Кокалари: Я не фашистка и не коммунистка. Я сторонница демократической культуры.

Нести Керенджи: Давайте закончим об этом… Вы никогда не думали, что попадёте в тюрьму?

Мусина Кокалари: Была в этом почти уверена. Но, по крайней мере, я знаю, почему я в тюрьме.

На военном суде Мусина Кокалари держалась с достоинством и твёрдостью:

Не нужно быть коммунистом, чтобы любить свою страну! Я люблю родину, хотя я не коммунист. Вы выиграли войну, вы выиграли выборы, но вы не вправе преследовать тех, кто придерживается других политических взглядов. Я думаю иначе, нежели вы, но люблю свою страну. Вы преследуете меня за мои идеи. И я не извиняюсь перед вами, потому что не совершила никаких преступлений.

2 июля 1946 военный суд огласил вердикт. Девять человек были приговорены к смертной казни (в том числе Керибаши, Бала и Дибра). Мусина Кокалари получила 30 лет тюрьмы, впоследствии срок был сокращён до 20 лет.

Тюрьма, интернирование, кончина 
18 лет Мусина Кокалари провела в тюрьме строгого режима близ города Буррели. Обращение тюремщиков было демонстративно грубым. В 1964 Кокалари была выпущена под постоянный надзор полиции и Сигурими и интернирована в Решене. Работала бетонщицей на стройках, потом дворником. В 1979 истёк срок её интернирования. Она намеревалась ехать в Тирану, но получила предписание направиться в Гирокастру. Тогда она отказалась покинуть Решен. До своей кончины она жила в одиночестве, без семьи, в коммунальном барачном помещении с другими интернированными.

Писать ей было запрещено. Однако Мусина Кокалари продолжала вести записи не для публикации, хронику своей жизни. В своём дневнике она с натуры описывала жизнь рабочих в НРА/НСРА — тяжёлый труд, низкие заработки, произвол начальства, отсутствие шансов на реальное образование. Кокалари осуждала не только правящий режим, но и безразличие интеллектуалов к положению рабочих масс.

В последние годы при онкологическом заболевании Мусина Кокалари осталась практически без медицинской помощи. По одним свидетельствам, ей отказали в лечении, по другим — она сама отказалась от госпитализации. В своих записях она отмечала бездушное отношение в больнице. В её дневниках была обнаружена запись:

Я не обращаюсь ни к кому, а тем более к тому, кто может смягчить мой приговор.

Скончалась Мусина Кокалари в возрасте 66 лет. Впоследствии при эксгумации выяснилось, что перед закрытыми похоронами руки ей связали проволокой.

Память 

Ещё в 1960 году Мусина Кокалари была включена в список Комитета Трёх — предшественник международного ПЕН-клуба — «Писатели в заключении».

После падения коммунистического режима по инициативе родственников была проведена эксгумация и перезахоронение. Могила Мусины Кокалари находится в Шиштуфине (округ Тирана).

В 1993 президент Албании Сали Бериша присвоил Мусине Кокалари звание Мученица демократии. Ей посвящён музей, её имя носит школа в Тиране. Современная Албания знает Мусину Кокалари среди первых писателей и первых диссидентов страны. В 2013 министерство культуры Албании провело траурные мероприятия в связи с 30-летием кончины Кокалари. Мусину Кокалари называют «иконой антикоммунистической оппозиции».

В 2017 Албания и международная общественность, особенно литературная и социал-демократическая, отметили 100-летний юбилей Мусины Кокалари (так, посвящённое ей издание вышло под эгидой Фонда Фридриха Эберта). Выставка, посвященная жизни писательницы, прошла в Национальном музее науки и СМИ Брадфорда (Великобритания). Был снят короткометражный документальный фильм режиссера Патрика Титли «Мусина Кокалари — невоспетый герой». К юбилею выпущена почтовая марка. C 2009 началось издание полного собрания произведений Мусины Кокалари.

Известные родственники 
Бардюль Кокалари — племянник Мусины Кокалари — в 1992—1995 был первым послом Албании в Швеции. Его дочь Арба Кокалари (иногда её ошибочно называют внучкой или правнучкой Мусины) — известный шведский политик правоцентристской Умеренной коалиционной партии. В 2019 она была избрана в Европарламент (первый депутат албанской национальности в представительном органе Евросоюза). Арба называет Мусину своим вдохновляющим образцом.

Среди родственников Мусины Кокалари был американский инженер Вильсон Кокалари. В детстве вывезенный родителями из Албании в США, он стал крупным деятелем космической программы Аполлон, конструктором космического корабле Аполлон-11, высадившегося на Луне.

Примечания 

Писательницы Албании
Женщины-политики Албании
Диссиденты Албании
Социал-демократы Албании
Деятели антикоммунистических организаций
Репрессированные в Албании
Реабилитированные в Албании
Умершие от рака
Выпускники Римского университета